Dewar (Oklahoma)
Sir James Dewar (1842-1923), Schots scheikundige en natuurkundige
Dewarvat, warmte-isolerend vat uitgevonden door James Dewar